Mangystau kan syfta på:

Geografi

Kazakstan 

 Mangghystaū Taūy, bergskedja, Mangghystaw, 
 Mangghystaū Aūdany, distrikt, Mangghystaw, 
 Mangghystaw, provins

Robotskapade Kazakstanförgreningar